Freies Land ist Filmtitel von
 Freies Land (1946) (Film von Milo Harbich)
 Freies Land (2009) (Kurzfilm)
 Tatort: Freies Land (2018, TV-Episode)
 Freies Land (2019) (Film von Christian Alvart)

Siehe auch:
 Freeland
 Freiland